Christiani ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Friedrich Christiani (1807–1886), Theologe in Lettland 
 Caroline Auguste Ferdinandine Christiani (1764–1842), deutsche Romanschriftstellerin
 Charles-Joseph Christiani (1772–1840), französischer Marechal de camp
 Christiane Christiani (* 1952), deutsche Schauspielerin, siehe Christiane Reiff
 Dave Christiani (* 1979), niederländischer Karambolagespieler
 David Christiani (1610–1688), deutscher lutherischer Theologe und Mathematiker
 Eddy Christiani (1918–2016), niederländischer Unterhaltungs- und Jazzmusiker
 Emil F. Christiani (1804–1888), Arzt in Brunsbüttel und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Erhard Christiani (1939–2017), deutscher Künstler und Architekt
 Friedrich Christiani (* 24. August 1767), Deichinspektor im Oderbruch
 Hans Christiani (* 1951), deutscher Filmschauspieler
 Johann Friedrich Christiani (1723–1797), Deichinspektor im Oderbruch
 Johann Rudolph Christiani (1761–1841), dänisch-deutscher Pädagoge und Theologe
 Karl Christiani (* 1860), deutscher Pfarrer und Politiker (DNVP)
 Karl Andreas Christiani (1707–1780), deutscher Philosoph
 Konrad Christiani (1732–1795), Ratsapotheker und Senator in Kiel
 Lisa Christiani (1827–1853), Cellistin
 Pablo Christiani (13. Jahrhundert), Dominikaner, Teilnehmer an der Disputation von Barcelona 1263
 Reinhold Christiani (* 1940), deutscher Pädagoge

 Wilhelm Ernst Christiani (1731–1793), deutscher Theologe und Historiker

Christiani ist auch der Name von
 Christiani (Insel), einer heute unbewohnten Insel
 Verlag Christiani, Elektronik-Hersteller und Lehrmaterialanbieter aus Konstanz, gegründet von Paul Christiani

Siehe auch:
 Cristiani